Dark Force signifie « force noire », « force obscure » en anglais. C'est le titre de plusieurs œuvres de fiction :
 Dark Force - Duel en Aventurie, un jeu de cartes à collectionner dans le monde de L'Œil noir ;
 Dark Forces, un jeu vidéo dans le monde de Star Wars
 Dark Force est aussi un personnage du jeu vidéo Phantasy Star